Hōki pode ser:

 Província de Hōki, antiga província do Japão
 Hōki (era), uma era da história do Japão
 Hoki (Naruto), personagem de Naruto

Desambiguação